È stata la prima edizione del torneo.

In finale Daniel Evans ha sconfitto Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 6–2, 6–3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Stan Wawrinka (ritirato, quarti di finale)
  Grigor Dimitrov (quarti di finale)
  Félix Auger-Aliassime (finale)
  Borna Ćorić (quarti di finale)
  Casper Ruud (secondo turno)
  Taylor Fritz (terzo turno)
  Ugo Humbert (secondo turno)
  Daniel Evans (campione)

 Lorenzo Sonego (primo turno)
 Adrian Mannarino (secondo turno)
 Marin Čilić (primo turno)
 Albert Ramos Viñolas (secondo turno)
 Nick Kyrgios (terzo turno)
 Richard Gasquet (primo turno)
 Tommy Paul (secondo turno)
 Márton Fucsovics (secondo turno)

Wildcard 

  Andrew Harris (secondo turno)
  Jason Kubler (secondo turno)

 Blake Mott (primo turno)
 Li Tu (primo turno)

Alternate 

  Harry Bourchier (secondo turno)

Ranking protetto 

  Thanasi Kokkinakis (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Murray River Open 2021